Strahov – zona residenziale di Praga
 Monastero di Strahov – complesso religioso di Praga